Archidoris är ett släkte av snäckor som beskrevs av Bergh 1878. Archidoris ingår i familjen Archidorididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Archidoris